Christoffel (heilige)
Tegenpaus Christoforus
Christoffel (voornaam)
Christophorus (primicerius), een hoog Romeins ambtenaar uit de 8e eeuw, 767-768 gevangengezet door coupplegers

zie ook
Heilige Christoforus, doorverwijspagina